

Astronomia
 12519 Pullen – asteroide della fascia principale

Persone
 Don Pullen – pianista e jazzista statunitense
 Jacob Pullen – cestista statunitense naturalizzato georgiano
 Robert Pullen – cardinale, teologo e filosofo inglese